Шанта — угорське, українське і хорватське прізвище.

Має декілька версій походження:
 від , пряме значення якого — «кульгавий», «кривий», а переносне — «козирна карта»;
 від назви рослини шанта — «котяча м'ята»;
 від хорватського чоловічого мені Šanto, що співвідноситься з повним іменем Aleksandar;
 від  — «дурість», «дрібниця».

Відомі носії:
 Бризгун-Шанта Леся — українська письменниця, художниця, мистецтвознавиця.
 Шанта Ференц — угорський романіст і сценарист.

Література 
 Чучка П. П. Прізвища закарпатських українців: Історико-етимологічний словник. — Львів: Світ, 2005. — С. 617. — ISBN 966-603-279-1.

Примітки 

Угорські прізвища
Українські прізвища
Хорватські прізвища